Эмухвари — абхазская фамилия. Известные носители:
 Эмухвари, Арзакан Константинович (1880—1939) — грузинский политик.
 Братья Аимхаа (Эмухвари) — абхазская антисоветская банда.